Otto, een voornaam die vooral in Duitsland niet ongewoon is, en de naam van verschillende heersers, onder wie:
 Otto (hofmeier), Austrasisch hofmeier in 640
 Keizer Otto I de Grote, Otto II, Otto III en Otto IV, keizers van het Heilige Roomse Rijk
 Otto I van Gelre, graaf van Gelre 1182-1207
 Otto II van Gelre, graaf van Gelre 1229-1271
 Otto I van Griekenland, koning van Griekenland 1832-1862
 Otto I van Nassau, graaf van Nassau vóór 1251-1289/90
 Otto II van Nassau-Siegen, graaf van Nassau-Siegen 1343-1350/51
 Otto de Rijke, markgraaf van Meißen 1156-1190 
de naam van fictieve personages, waaronder
Otto, tekenfilmfiguur uit Rocket Power
Otto, buschauffeur van de schoolbus in The Simpsons
DJ Otto, een typetje in het satirische televisieprogramma Draadstaal
Otto, hoofdpersoon van een Nederlandse stripreeks
een achternaam:
 Gustav Otto
 Nikolaus August Otto
 Bert Otto (1949), Nederlands schilder
 Will Marie Otto (1919-2008), Nederlands ambtenaar en landdrost
 Gisela Otto (1972), Nederlands actrice en televisiepresentatrice
een merknaam:
Otto (motorfiets)
Otto (postorderbedrijf)
Otto B.V. Nederlands bedrijfsonderdeel van Otto Group
Otto, een Duitse fabrikant van minicontainers en daardoor een informele bijnaam voor een minicontainer
een aanduiding:
Otto (orkaan), orkaan uit 2016